Warszawa Stolica Sylwestra – koncert sylwestrowy transmitowany kanałami Grupy TVN. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2007 roku.

TVN odwołało imprezy przypadające na przełom 2020 i 2021 roku, a także 2021 i 2022, jako powód podając zagrożenie związane z pandemią COVID-19.

Lista edycji

Artyści

Zagraniczni 
2007/2008:
 September
2017/2018:
 Omi

Prowadzący 

|}

Oglądalność

Uwagi

Przypisy 

Festiwale popowe w Polsce